C81 peut faire référence à :
 Maladie de Hodgkin, d’après la classification internationale des maladies ;
 NGC 6352, un amas globulaire dans la constellation de l’autel, noté C81 au Catalogue de Caldwell.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres